Michelle Waterson – lottatrice di arti marziali miste, modella e stuntwoman statunitense
  Sam Waterston – attore statunitense

Pagine correlate 

 Waterston
 Watterson